Ру́дман () — фамилия английского-еврейского происхождения. Известные носители:

 Рудман, Давид Львович (1943—2022) — советский борец, заслуженный тренер СССР по борьбе дзюдо и самбо.
 Рудман, Шелли (род. 1981) — британская скелетонистка, серебряная призёрша Олимпийских игр 2006 года.

См. также 
 Рюдман